El Torneig d'Hamburg 2017, oficialment conegut com a German Open 2017, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 500 de l'ATP. La 110a edició del torneig es va celebrar entre el 22 i el 30 de juliol de 2017 a l'Am Rothenbaum d'Hamburg, Alemanya.

El tennista argentí Leonardo Mayer va guanyar tot just el segon títol individual de la seva carrera, i casualment tots dos a Hamburg (2014). En aquesta ocasió va ser més complicat, ja que no va superar la fase prèvia i va entrar al quadre principal per la baixa de Martin Kližan, i a més, en primera ronda va derrotar el principal cap de sèrie.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2017
ATP World Tour 2017